Maki Eguchi – ex cestista giapponese
 Misa Eguchi – tennista giapponese
 Tomoji Eguchi – ex calciatore giapponese
 Yōsuke Eguchi – attore e cantante giapponese